Aleksandr Selevko (né le  à Jõgeva) est un patineur artistique estonien.

Il remporte une médaille lors de l' de 2017.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en mai 2001
Naissance à Jõgeva
Patineur artistique
Sportif estonien